Cheonbuk-myeon kan syfta på:

Geografi

Sydkorea 

 Cheonbuk-myeon, Gyeongju, socken i Norra Gyeongsang, 
 Cheonbuk-myeon, Boryeong, socken i Södra Chungcheong,